A rua Coletor Irineu Comelli é uma das principais do centro histórico de São José em Santa Catarina. A rua dá acesso à rodovia BR-101 e é a rua onde vive a maioria da população do centro. Seu CEP é 88103-054.

Ruas e avenidas de São José (Santa Catarina)